Ганна Чакветадзе виграла турнір у 2010-му, але в 2013-му вона завершила кар'єру.

Ясмін Паоліні виграла свій перший титул WTA, здолавши в фіналі Алісон Ріск з рахунком 7–6(7–4), 6–2.

Сіяні тенісистки

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання

Зовнішні посилання
 Основна сітка 
 Сітка кваліфікації 

Zavarovalnica Sava Portorož - Singles
2021 у словенському спорті